Канно — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Канно, Ёко (род. 1964) — композитор и клавишник, одна из наиболее известных женщин-композиторов в Японии.
 Канно, Суга (1881—1911) — первая японская революционерка, одна из первых японских феминисток, одна из основательниц японского женского движения.